Клотен се може односити на:

 Клотен, град у округу Билах, кантон Цирих, Швајцарска
 Клотен (Њемачка), општина у округу Кохем-Цел, савезна држава Рајна-Палатинат, Њемачка

или:

 Аеродром Цирих (Аеродром Клотен), аеродром у кантону Цирих, Швајцарска